

Акжольський сільський округ — адміністративна одиниця, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Акжольський сільський округ — адміністративна одиниця, Актогайський район, Павлодарська область